L'Abbé Constantin (1882), roman de Ludovic Halévy ;
 L'Abbé Constantin (1887), adaptation théâtrale du précédent par Pierre Decourcelle et Hector Crémieux ;
 L'Abbé Constantin (1925), film français de Julien Duvivier ;
 L'Abbé Constantin (1933), film français de Jean-Paul Paulin.